Karel van Valois (1270-1325), een zoon van koning Filips III van Frankrijk en Isabella van Aragón
Karel van Valois (1446-1472), het jongste kind van Karel VII van Frankrijk en Maria van Anjou
Karel van Valois (1573-1650), hertog van Angoulëme

Zie ook
 Karel van Frankrijk, doorverwijspagina